Le Championnat d'Espagne de football de Primera División 1976-1977 est la  de ce championnat.

Classement 

|}

Bilan de la saison 

1976-1977
Championnat Espagne Fotball 1976-1977 D1
Championnat Espagne Fotball 1976-1977 D1
Espagne
Espagne